Коренная:

 Коренная, Кристина Александровна (род 1973) — директор КЗФ
 Коренная, Наталья Александровна (род 1974 -) — российская актриса театра и кино.
 Коренная — река в России, протекает в Республике Коми, Ненецком АО